Il singolare del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Dušan Vemić 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (primo turno)
 Hugo Armando (quarti di finale)
 Amer Delić (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (semifinali)

 Juan Pablo Guzmán (semifinali)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 James Blake (Campione)
 Brian Vahaly (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2005